Koningschap (Sparta) - de staatsvorm van het oude Sparta tot in de hellenistische tijd.
 Monarchie - een staatsvorm.